Belgia a participat la Jocurile Olimpice începând cu Jocurile Olimpice de vară din 1900 și de atunci a trimis o delegația la toate ediții de vară cu excepția ediției din 1904 de la St. Louis, care a avut o participare slabă. Codul CIO este BEL. A fost țară-gazdă la Jocurile Olimpice de vară din 1920 la Antwerpen.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă ca Belgia a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Belgia la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Belgiei  pe Sports Reference